Верхняя Берёзовка:

Населённые пункты 
 Верхняя Берёзовка — деревня в Назаровском районе Красноярского края России.
 Верхняя Берёзовка — микрорайон города Улан-Удэ Республики Бурятия.

Реки 
 Верхняя Берёзовка (приток Пайдугины) — река в Томской области, Красноярском крае.
 Верхняя Берёзовка (приток Паозера) — река в Кировской области.